L'expression Oscars du cinéma 1936 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1936 et honorait des films sortis en 1935.

Pour les films sortis en 1936 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1937.